

Ліннеус — місто, штат Мен
 Ліннеус — місто, штат Міссурі